ФК Молде је норвешки професионални фудбалски клуб из Молдеа и тренутно игра у Премијер лиги Норвешке. Клуб је 3 пута био првак Норвешке, а 4 пута је освајао домаћи куп. Један је од само два норвешка клуба који су учествовала у Лиги Шампиона.

Успеси 
 Премијер лига Норвешке:
 Првак (5): 2011, 2012, 2014, 2019, 2022.
 Друго место (10): 1974, 1987, 1995, 1998, 1999, 2002, 2009, 2017, 2018, 2020.

 Куп Норвешке:
 Освајач (4): 1994, 2005, 2013, 2014.
 Финалиста (3): 1982, 1989, 2009.

 Дупла круна:
 Освајач (1): 2014.

ФК Молде у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званичан сајт

М